Юрьевская, Екатерина Михайловна (Долгорукова; 1847—1922) — морганатическая жена императора Александра II.
 Юрьевская, Екатерина Александровна (1878—1959) — светлейшая княжна, певица, состоявшая в браках с князем А. В. Барятинским и князем С. П. Оболенским.